GamePlay 128 est un magazine de jeux vidéo français appartenant à FJM Publications, consacré exclusivement à la GameCube. Il remplace par GamePlay 64, après presque trois ans d'interruption de sa publication. Il existe aussi GamePlay RPG qui suit l'actualité des jeux vidéo de rôle.

Historique

Notes et références

Article connexe 
 Liste de magazines de jeux vidéo

Magazine français de jeu vidéo
Titre de presse créé en 2001